Лејтон има више значења:
 Лејтон (Ајова), град у америчкој савезној држави Ајова
 Лејтон (Алабама), град у америчкој савезној држави Алабама
 Лејтон (Флорида), град у америчкој савезној држави Флорида
 Лејтон (Јута), град у америчкој савезној држави Јута
 Лејтон (Лондон)
 Лејтон Мистер, америчка глумица и певачица
 Лејтон Хјуит, аустралијски тенисер